

Toponymie

Canada 
Saint-Henri, municipalité canadienne du Québec 
Saint-Henri, quartier de Montréal
Saint-Henri, ancienne circonscription fédérale du Québec (1925-1977)
Saint-Henri, ancienne conscription électorale du Québec (1966 -1994)
Saint-Henri-de-Taillon, municipalité canadienne du Québec
Saint-Henri—Westmount, ancienne circonscription fédérale du Québec (1968-1997)
Verdun—Saint-Henri, ancienne circonscription fédérale du Québec (1996-2000)
Westmount—Saint-Henri, ancienne circonscription fédérale du Québec (1914-1924)
Lac Saint-Henri, un plan d'eau traversé par la rivière Métabetchouane, dans Lac-Croche, dans la MRC de La Jacques-Cartier, dans la Capitale-Nationale, au Québec.

France 
 Saint-Henri, quartier de Cahors.
 Saint-Henri, quartier de Marseille.

Autres 
Place-Saint-Henri, station du Métro de Montréal
 pour les différents saints catholiques